Клитор-Мур () — небольшой город в английском церемониальном графстве Камбрия. Население 6939 человек.

История 
Исторически город образовался возле металлургических предприятий. Ранее на территории города располагались железодобывающие шахты, интенсивная добыча руды приводила к провалам земли в городе. Целый район города был разрушен из-за оседания почвы, часть железнодорожного пути вынужденно перенесли в другую местность.

Приток ирландских рабочих дал городу прозвище «маленькая Ирландия», наличие ирландцев ранее провоцировало в городе конфликт между адептами католической и протестантской церквей.

В связи с упадком традиционной железнорудной промышленности большая часть населения города зависит от туризма и атомного центра в Селлафилде, где занято около половины населения города.

Спорт 
В городе базируются несколько любительских спортивных клубов, «Wath Brow Hornets» по регби и «Клитор Мур Селтик». В футбольном клубе «Клитор Мур Селтик» воспитывались игроки которые впоследствии перешли в такие профессиональные клубы как Шеффилд Уэнсдей, Блэкпул, Ипсвич Таун и Карлайл Юнайтед. Голкипер сборной Англии и ФК Бураспор Карсон Скотт начинал карьеру в «Клитор Мур Селтик».

Ссылки 
 Туристическая информация
 Туристическая информация 
 История Клитор-Мур
 Сайт Клитор-Мур 
 Ирландская диаспора в Великобритании 
 The Irish in Victorian Cumbria
 сайт ФК Клитор Мур Селтик

Города Камбрии
Общины Камбрии